Tenisový turnaj ATP BNP Paribas Open 2011 se konal ve dnech 7. - 20. března v Indian Wells ve Spojených státech amerických venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour Masters 1000 a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 3 645 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

  Rafael Nadal (finále)
  Roger Federer (semifinále)
  Novak Djoković (vítěz)
  Robin Söderling (3. kolo)
  Andy Murray (2. kolo)
  David Ferrer (2. kolo)
  Tomáš Berdych (4. kolo)
  Andy Roddick (4. kolo)
  Fernando Verdasco (3. kolo)
  Jürgen Melzer (3. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Stanislas Wawrinka (čtvrtfinále)
  Mardy Fish (2. kolo)
  Ivan Ljubičić (2. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Viktor Troicki (4. kolo)
  Marin Čilić (3. kolo)
  Richard Gasquet (čtvrtfinále)
  Marcos Baghdatis (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (3. kolo)
  Sam Querrey (4. kolo)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Albert Montañés (4. kolo)
  Michaël Llodra (3. kolo)
  Tommy Robredo (čtvrtfinále, odstoupil)
  Thomaz Bellucci (3. kolo)
  Juan Mónaco (2. kolo)
  Gilles Simon (3. kolo)
  Juan Ignacio Chela (3. kolo)
  John Isner (3. kolo)
  Ernests Gulbis (3. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (4. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=170

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Rafael Nadal
| RD1-score1-1=5
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=7
| RD1-seed2=PR
| RD1-team2= Ivo Karlović
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=67

| RD1-seed3=PR
| RD1-team3= Juan Martín del Potro
| RD1-score3-1=w/o
| RD1-score3-2= 
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=25
| RD1-team4= Tommy Robredo
| RD1-score4-1= 
| RD1-score4-2= 
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=18
| RD1-team5= Richard Gasquet
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Novak Djoković
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=12
| RD1-team7= Stanislas Wawrinka
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Roger Federer
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Rafael Nadal
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=PR
| RD2-team2= Juan Martín del Potro
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Novak Djoković| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=6
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Roger Federer
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=2

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Rafael Nadal
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3=2
| RD3-seed2=3
| RD3-team2= Novak Djoković
| RD3-score2-1=4
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3='''6
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 3. sekce 

 4. sekce 

 6. sekce 

 7. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (2. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (2. kolo)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (2. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău ''(1. kolo)

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

ATP World Tour 2011
Indian Wells Masters
Tenis v USA v roce 2011